Колонија 10 де Мајо има више значења:

 Колонија 10 де Мајо, Ла Матанза (Тлалтизапан), насеље у савезној држави Морелос у Мексику
 Колонија 10 де Мајо (Санта Марија Хадани), насеље у савезној држави Оахака у Мексику